Abiasz – syn Bechera, wnuk Beniamina
 Abiasz – kapłan za czasów króla Dawida
 Abiasz – syn sędziego Samuela
 Abiasz – kapłan, któremu przydzielono ósmą grupę kapłańską.
 Abiasz – królewicz izraelski, syn Jeroboama I
 Abiasz – zm. ok. 911 p.n.e., król Judy
 Abiasz – imię męskie